El Pilón kan syfta på:

Mexiko 

 El Pilón, Querétaro Arteaga, 
 El Pilón, Nayarit, Amatlán de Cañas,